3 miejscowości w Polsce: 
 Guzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Rzgów 
 Guzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy 
 Guzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin